Zelenka může znamenat:

příjmení
 Antonín Zelenka (1909 – 1993) – český filmový střihač a režisér
 Bedřich Zelenka (1921–2011) – český herec, humorista a bavič, bratr Otty a strýc Petra
 Bohumila Zelenková (* 1937) – česká dramaturgyně a scenáristka, matka Petra
 František Zelenka (1904–1944) – český architekt, grafik, jevištní a kostýmní výtvarník
 Františka Zelenková (1901–1942) – manželka sokolského funkcionáře a protinacistického odbojáře Jana Zelenky-Hajského, oba podporovatelé parašutistů výsadku Anthropoid
 Horymír Zelenka (1931 – 1992) – český básník a naivní malíř
 Ilja Zelenka viz Ilja Zeljenka (1932–2007) – slovenský hudební skladatel
 István Zelenka (* 1936) – maďarský hudební skladatel, pedagog, performer a výtvarník
 Ivan Zelenka (* 1941) – trombonista, skladatel, sbormistr a hudební pedagog, bratr Milana Zelenky
 Ivana Zelenková (* 1963) – česká politička, starostka obce Čejetice na Strakonicku
 Jakub Zelenka – český investigativní novinář
 Jan Zelenka (rozcestník)
 Jaromír Zelenka (* 1946) – český básník a překladatel
 Jiří Zelenka – rozcestník
 Jiří Zelenka (cyklista) (1946–2008) – český cyklista
 Jiří Zelenka (1972) (* 1972) – český hokejista
 Jiří Zelenka (bubeník) – český bubeník
 Jitka Zelenková (* 1950) – česká zpěvačka
 Karel Zelenka (* 1983) – český krasobruslař
 Ladislav Zelenka (1881–1957) – český violoncellista
 Ladislava Zelenková (* 1949) – česká politička
 Luděk Zelenka (* 1973) – český fotbalista
 Ludmila Zelenková (1873–1950) – ošetřovatelka a činovnice Československého Červeného kříže
 Lukáš Zelenka (* 1979) – český fotbalista
 Michal Zelenka (1948–2011) – hudebník, manažér, manžel Petry Janů
 Michal Zelenka (herec) (* 1975) – herec
 Milan Zelenka (* 1939) – český kytarista a hudební pedagog, bratr Ivana Zelenky
 Miloš Zelenka (1920–1978) – český houslista, dirigent a hudební skladatel
 Otto Zelenka (1931–2013) – český scenárista, bratr Bedřicha a otec Petra
 Petr Zelenka (rozcestník)
 Sarah Zelenková (* 1987) – americká reprezentantka ve veslování, mistryně světa
 Tomáš Zelenka (* 1975) – český hokejista
 Václav Zelenka (1892–1979) – český cestovatel a arabista
 Zdeněk Zelenka (* 1954) – český scenárista a režisér
 fiktivní postavy
 Radek Zelenka – fiktivní postava ze seriálu Stargate Atlantis

jiný význam
 Zelenka (Orlické Záhoří) – část obce Orlické Záhoří
 Zelenka – starší název pro odrůdu renklód – Zelená renklóda

Podobné 
 Zelinka

Externí odkazy